Teodor Balsamó, canonista romà d'Orient 
 Miquel Balsamó, eclesiàstic romà d'Orient